Chevelle, un groupe de rock américain.
 The Chevelles, un groupe pop australien.
 La Chevrolet Chevelle, une automobile.